Joconde sur votre indulgence est un livre de Hervé Le Tellier publié en 2002 aux éditions Le Castor astral . Il fait suite à Joconde jusqu'à cent : 99 (+1) points de vue sur Mona Lisa, du même auteur, publié en 1998 . En 2012, les deux ouvrages ont été réunis en un seul volume sous le titre Joconde jusqu'à cent : et plus si affinités  ; on peut y lire une cinquantaine de nouveaux points de vue.

Synopsis 
Construit sur le même schéma que Joconde jusqu'à cent, l'ouvrage se présente comme à un exercice de style à la manière de ceux d'un autre oulipien, Raymond Queneau, et nous propose une centaine de nouveaux points de vue sur La Joconde, le célèbre tableau de Léonard de Vinci, allant de la parodie du Livre dont vous êtes le héros à la notice bibliographique, en passant par les paroles d'une chanson de rappeur et une annonce publicitaire. Satire de la société moderne et de ses stéréotypes, le livre constitue, comme le précédent, un très divertissant moment d'humour littéraire.

Les points de vue proposés 
Le point de vue dont vous êtes le héros, du Père Ubu, de Jean-Luc Godard, de Philip K. Dick, du militant, de Georges Perec, de l’enfant pokemoné, du virus, de la demandeuse d’emploi, de l’U.S. Marine, des tontons flingueurs, du typographe, du missionnaire impossible, du fourbe Scapin, de l’agent 007, du lecteur de mangas, de l’hôtesse de l'air, du palindromeur strict, du rappeur, du moniteur de ski, d’Amnesty International, du Cluedo, du garagiste, d’Aloysus Alzheimer, du porteur de portable, du Hare Krishna, du sitcom, du marabout, de Télé-achat, de l’oculiste, du psychologue, du carnet mondain, de Yahvé, du général Custer, de Rabelais, du changeur d’ampoule, du gareur en parking, du critique culinaire, du Grand Schtroumpf, de Madame G de Florence, d’Edward Lear, du physicien quantique, de l’anagrammiste, de Platon, de l’horoscope, de l’épiscopat, du joueur de jeux d'aventure, d’oncle Paul, de l’incipit, du publicitaire, de l’explorateur de monde perdu, de Nostradamus, de Maîtresse Mona, de la liste de courses, de Murphy, de la RATP, du jeu de l’oie, de la pictique, de la comptine, du Sar Rabindranath Duval, de Vladimir Nabokov, du Guide du Routard, de l’énigme judiciaire, du contrepéteur Canada Dry, de l’ado de quatorze ans, d’Harlequin, de Gala, du site web, du graffiteur, du sommelier, de l’engageur sans risque, de Magritte, d’Italo Calvino, du bulletin scolaire, de la pochette de disques, de l’aphorisme, du faire-part de naissance, de Jorge Luis Borges, des notes de bas de page, du géographe, du plieur, de la nostalgie, du Kama Soutra, du gardien de camp, de Cyrano de Bergerac, de Jacques Prévert, du résumé télé, de l’antisémite, de l’homophoniste, des minutes de l’Assemblée, du touriste suédois, du penseur-classeur, des pages roses, du dictionnaire, du manuel Microsoft, du gentil organisateur, de l’huissier, du bibliographe, du préfacier, de la fin.

Liens externes 
 Quelques extraits des deux livres sur le site de l'Oulipo
 Extrait de la pièce présentée par l'atelier-théâtre de l'IUFM de Clermont.

Recueil de nouvelles françaises des années 2000
Recueil de nouvelles paru en 2002
Œuvre d'Hervé Le Tellier